Desfontaines är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henri Bellery-Desfontaines (1867–1909), fransk konstnär
 Pierre-François Guyot Desfontaines (1685–1745), fransk skriftställare
 René Desfontaines (1750–1833), fransk botaniker

Se även 

 Jean Baptiste Antoine Suard (1732–1817), fransk journalist och författare under pseudonymen Desfontaines